Evridiki Theokleous (griego:Ευρυδίκη Θεοκλέους) (Limassol; 25 de febrero de 1968) es una cantante chipriota.

Carrera 

Desde pequeña estudió en el Conservatorio Nacional de Chipre. Cuando terminó sus estudios allí comenzó en el Studio des Variétés de París, donde aparte de música, estudió danza y teatro. Finalmente completó sus estudios musicales en el Berklee Collage of Music de Boston (Estados Unidos).
Es en 1989 cuando se traslada a Grecia para emprender una carrera musical propia, editando en 1991 su primer trabajo discográfico titulado Gia proti fora. Participó tres veces en el Festival de Eurovisión representando a la televisión chipriota: en 1992 con la canción Tairiazoume y en 1994 con Ime Anthropos Ki Ego. Ambas actuaciones estuvieron llenas de expresividad, ayudada por sus estudios anteriores, y su experiencia como corista en dicho festival.
En 1994 contrae matrimonio, y se divorcia seis años más tarde de George Theophanous.
Desde entonces ha editado un buen número de discos, consagrándose como una de las cantantes con mejores ventas en Grecia y Chipre, ayudada por un gran número de fanes y crítica.
Evridiki representó de nuevo a Chipre, en el Festival de la Canción de Eurovisión 2007, con el tema Comme ci, comme ça pero, pese a ser una de las favoritas, no se clasificó para la final.
A la vez que concursaba en el concurso editaba su álbum 13.

Discografía 

 1991 - Gia proti fora ("Por primera vez")
 1992 - Poso ligo me ksereis  ("Qué poco me conoces")
 1993 - Misise me  ("Ódiame")
 1994 - Fthinoporo gynaikas  ("Otoño de mujer")
 1995 - I epomeni mera  ("El día siguiente")
 1997 - Pes to mou afto  ("Dime eso")
 1998 - Dese mou ta matia ("Cóseme los ojos") 
 1999 - To koumbi  ("El botón")
 2000 - Ola dika sou  ("Todo por ti")
 2002 - Live ki allios  ("En directo y de otra forma")
 2003 - Oso fevgo gyrizo  ("Como me marcho vuelvo")
 2004 - Best of  
 2005 - Sto idio vagoni ("En el mismo vagón")
 2007 - 13 
 2009 - Etsi Einai I Agapi ("Así es el amor")
 2010 – ...Etsi Apla
 2011 – Oneirevomai akoma mama
 2017 – 25 Gia Panta

Videografía

Enlaces externos 

 Página oficial
 Video de la canción "Comme ci, comme ça" en Youtube
 Video de la canción "Comme ci, comme ça" en Dailymotion

Referencias 

Representantes de Chipre en Eurovisión
Participantes en Eurovisión 1992
Participantes en Eurovisión 1994
Participantes en Eurovisión 2007
Cantantes femeninas de Chipre
Cantantes en griego moderno
Personas de Nicosia